Mærkedage har flere betydninger:
 Mærkedag – en dag, hvor man fejrer årsdagen for en bestemt begivenhed eller søger at skabe opmærksomhed omkring et bestemt emne.
 Mærkedage (roman) – en roman skrevet af Jens Smærup Sørensen.